Nedopír je starší český zoologický výraz pro živočicha z podřádu savců – netopýr, některá jména se ale mohou lišit.

příklady
 Nedopír širokouchý viz létavec stěhovavý
 Nedopír hvízdavý viz netopýr hvízdavý
 Nedopír chlupatoblanný viz netopýr rezavý

Reference